Subdural kan avse:

Subdural – under dura mater, se Hårda hjärnhinnan
Subduralrummet – det utrymme som avgränsas av hårda hjärnhinnan och spindelvävshinnan.
Subduralblödning – en blödning i mellanrummet mellan dura mater och arachnoidea

Hjärnan